Канды́к калифорни́йский () — вид цветковых растений рода Кандык ().

Ареал и местообитание 
Эндемик северных Калифорнийских береговых хребтов () гор Северной Калифорнии. Произрастает в сухих лесах, просеках и на откосах на высоте от 0 до 1900 м.

Ботаническое описание 

Эфемероидное многолетнее травянистое луковичное растение высотой 10—30 см. Столонов не образует. Луковица от 3 до 6 см шириной.

Есть два прикорневых листа 7—19 см длиной, от яйцевидной до узкояйцевидной формы, с волнистым концом, зелёного цвета, иногда с вкраплениями коричневого.

Красновато-зелёные цветоносы достигают до 30 см в высоту, каждый несёт 1—3 цветка. Листочки околоцветника 2,5—4 см длиной, от белого до кремового цвета, иногда с красными или коричневыми пятнышками вблизи основания цветка. Столбик пестика 10—14 мм длиной. Тычинки, пыльники и рыльце беловатого цвета.

Цветение с апреля по май.

Хозяйственное значение и применение 
Изредка используется как садовое декоративное растение.

Синонимика

Примечания

Литература 
 Eckehardt J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8.

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment - Erythronium californicum
 USDA Plants Profile: Erythronium californicum
 Erythronium californicum - фотографии

Кандык
Эндемики Калифорнии
Декоративные садовые растения